Karlsplatz (Stachus) (München), een plein in München
Karlsplatz (metrostation), een station van de metro van München